Gosberg – wspólnota administracyjna w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Forchheim
 Karl Gosberg – zbrodniarz hitlerowski